Higginsville (Goldfields-Esperance), plaats in West-Australië
 Higginsville (Missouri), plaats in de Verenigde Staten